Scribner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hawley Scribner (1859–1932), US-amerikanischer Verleger
 Belding Scribner (1921–2003), US-amerikanischer Arzt
 Don Scribner, US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Autor, Lehrer und Schuldirektor
 Frank Lamson-Scribner (1851–1938), US-amerikanischer Botaniker und Mykologe, Pionier in der Pflanzenpathologie in den Vereinigten Staaten
 G. Hilton Scribner (1831–1910), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Marcus Scribner (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Robert W. Scribner (1941–1998), australischer Historiker
 Rodney L. Scribner (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Wiley Scribner (1840–1889), US-amerikanischer Politiker; 1869/70 kommissarischer Gouverneur des Montana-Territoriums

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scribner (Minnesota), Ort im Beltrami County, Minnesota
 Scribner (Nebraska), Stadt im Dodge County, Nebraska
 Scribner (Tennessee), Ort im Maury County, Tennessee
 Scribner (Washington), Ort im Spokane County, Washington
 Scribner Corners, Ort im Madison County, New York

Unternehmen:

 der Name eines New Yorker Verlages, siehe Charles Scribner’s Sons
 Charles Scribner I (1821–1871) gründet 1846 eine Buchdruckerei, das spätere Verlagshaus Charles Scribner’s Sons, New York
 Charles Scribner II (1854–1930) Verlagshaus Charles Scribner’s Sons, New York
 Charles Scribner III (1890–1952) Verlagshaus Charles Scribner’s Sons, New York
 Charles Scribner IV (1921–1995) Verlagshaus Charles Scribner’s Sons, New York

Scribner’s bezieht sich auf:

 Scribner’s Magazine, ein illustriertes Magazin (1887–1939), herausgegeben vom Verlag Charles Scribner’s Sons
 Scribner’s Monthly, eine monatlich erscheinende Literaturzeitschrift (1870–1881), von 1881 bis 1930 The Century Magazine

Siehe auch:
 Scrivner